Сбор — многозначное слово:

В военном деле 
 Сбор — команда (сигнал) для вызова личного состава по какому-либо случаю.
 Сбор — сигнал, исполняемый барабанщиками, горнистами, трубачами.
 Сбор — собрание личного состава по какому то либо случаю (учебный сбор, сбор руководящего состава и так далее).
 Военные сборы — кратковременное совместное пребывание военнослужащих (военнообязанных) для подготовки или обучения.
 Сбор — собирания сведений о ком либо или о чём либо (например: сбор информации о противнике).

В экономике 
 Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц.
 Гарнцевый сбор — отчисление в пользу владельца мельницы определенной части сданного зерна в качестве платы за перемол.
 Гербовый сбор — налог в Великобритании, взимаемый при приобретении недвижимости и земли.
 Щитовой сбор — вид денежного сбора в средневековой Англии.

В филателии 
 Знаки добровольных сборов
 Знаки обязательных сборов
 Марки медицинских сборов
 Марки сборов международной помощи

Населённые пункты Болгарии 
 Момин-Сбор
 Сбор (Кырджалийская область)
 Сбор (Пазарджикская область)

В компьютерных технологиях 
 Сбор статистики
 Система сбора данных

В праве 
 Акт о гербовом сборе
 Приказ сбора ратных и даточных людей
 Приказ денежного и хлебного сбора

Другие значения 
 Сбор — сбор урожая.
 Сбор — время, когда что-либо собирают (например, сбор ягод, сбор грибов).
 Сбор — уравновешивание лошади под всадником.
 Сбор мусора
 Кассовые сборы в кинопрокате;
 Лекарственный сбор — смесь нескольких видов измельченного или цельного лекарственного сырья.
 Спортивные сборы — кратковременное совместное пребывание спортсменов для обучения, тренировки или других видов подготовки.

См. также 
 Сборник
 Собор